Ness steht für:
 Ness, ein Fluss in Schottland
 Ness (Lewis), eine Region auf der schottischen Insel Lewis
 Mount Ness, Berg im Palmerland, Antarktika

Ness ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Ness (* 1990), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Don Ness (* 1974), US-amerikanischer Politiker
 Eliot Ness (1903–1957), US-amerikanischer Finanzbeamter und Prohibitionsagent
 Frederick Ness (* 1968), deutscher Hockeyspieler
 Jamie Ness (* 1991), schottischer Fußballspieler
 Jonathan Van Ness (* 1987), US-amerikanischer Friseur, Podcaster und Fernsehpersönlichkeit
 Klaus Ness (1962–2015), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Ness (1942–1987), deutscher Sportler
 Martin Ness (Eishockeyspieler) (* 1993), schweizerisch-deutscher Eishockeyspieler
 Martina Gregor-Ness (* 1959), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Mike Ness (* 1962), US-amerikanischer Musiker
 Norman F. Ness (* 1933), US-amerikanischer Geophysiker und Astrophysiker
 Patrick Ness (* 1971), US-amerikanischer Buchautor

 Ness, Hauptcharakter aus dem Videospiel Earthbound (Mother 2)

Siehe auch:
 Nes, Neß, Nesse
 Van Ness